Le Démocrate est le nom de différents journaux de langue française :
 Le Démocrate, un quotidien ivoirien,
 Le Démocrate, un quotidien suisse, devenu depuis 1993 le Quotidien jurassien après sa fusion avec Le Pays,
 Le Démocrate du Rhin, un quotidien français de Strasbourg,
 Le Démocrate de l'Aisne, un hebdomadaire français de la région de Thiérache (Aisne),
 Le Démocrate indépendant, un quotidien français de Bergerac (Dordogne),  
 Le Démocrate vernonnais, un hebdomadaire français de la région de Vernon  (Eure).
 ''Le Démocrate quotidien belge lancé en 1919 par Georges Rutten, il cesse de paraître en 1922.

Presse écrite en français